Az 1968-as labdarúgó-Európa-bajnokság döntője volt a sorozat fináléja, melyet a római Olimpiai Stadionban rendeztek 1968. július 8-án. A döntőben a házigazda Olaszország és Jugoszlávia találkozott. A mérkőzés 1–1-es döntetlennel ért véget, így a felek megállapodtak, hogy két nappal később megismétlik a mérkőzést. Az újrajátszott találkozót az olaszok 2–0-ra megnyerték, így ők lettek az Európa-bajnokok.

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 
 UEFA.com, 1968-as labdarúgó-Európa-bajnokság

Döntő